Sint-Elisabethkapel (Heerlen)
 Sint Elisabethkapel (Lage Vuursche)
 Sint Elisabethkapel (Meerhout)